Рувруа́-сюр-Одри́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Входит в состав кантона Рюминьи. Округ коммуны — Шарлевиль-Мезьер.

Код INSEE коммуны — 08370.

Коммуна расположена приблизительно в 190 км к северо-востоку от Парижа, в 95 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 16 км к западу от Шарлевиль-Мезьера.

История 
Название Рувруа-сюр-Одри происходит от скального дуба () и реки Одри. В 1967 году Рувруа-сюр-Одри была объединена с Сервьоном (Servion).

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 564 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 361 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 252 были экономически активными, 109 — неактивными (показатель активности — 69,8 %, в 1999 году было 70,6 %). Из 252 активных работали 222 человека (135 мужчин и 87 женщин), безработных было 30 (13 мужчин и 17 женщин). Среди 109 неактивных 23 человека были учениками или студентами, 31 — пенсионерами, 55 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XVI век). Исторический памятник с 1981 года.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны